

Patronyme 

 Anne Wojcicki (1973- ), scientifique américaine, spécialiste des biotechnologies ;
 Susan Wojcicki (1968- ), femme d'affaires américaine, sœur aînée de la précédente.
Patronyme polonais